Чорногорець може мати такі значення:

 Чорногорець (етнонім) — етнічний Чорногорець
 Чорногорець (демонім) — житель Чорногорії

Див. також 
 Чорногорці (значення)
 Чорногорка (значення)
 Чорногорія (значення)